Bostwick může být:

 příjmení
 Barry Bostwick (* 1945) – americký herec
 Jackson Bostwick (* 1943) – americký herec
 Michael Bostwick (* 1988) – britský fotbalista

 místopis
 Bostwick (Georgie) – město v Georgii
 Bostwick (Florida) – nezačleněná vesnice na Floridě

 jiné
 USS Bostwick (DE-103) – loď